Ambrozik ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Ambrozik  (1945–2017), polnischer technischer Wissenschaftler 
 Rafał Ambrozik (* 1979) polnischer Politiker